Sessa steht für:

 Sessa TI, Gemeinde im Bezirk Lugano, Kanton Tessin, Schweiz
 Sessa Aurunca, Gemeinde in der Provinz Caserta, Region Campania, Italien
 Sessa Cilento, Gemeinde in der Provinz Salerno, Region Campania, Italien
 Kreis Sessa im Bezirk Lugano, Kanton Tessin, Schweiz
 Sessa (Angola), Gemeinde im Kreis Bundas, Angola
 Sissa ibn Dahir, Legenden zur Folge, vermutlicher Erfinder des Schachspiels
 Sessa (Musiker) (* 20. Jahrhundert), brasilianischer Musiker

Sessa ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Borromäus Alexander Sessa (1786–1813), deutscher Arzt und Dramatiker
 Kevin Sessa (* 2000), deutsch-argentinischer Fußballspieler
 Nicolás Sessa (* 1996), argentinisch-deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Sesa